Sphyraena är ett släkte av fiskar. Sphyraena ingår i familjen Sphyraenidae. 

Sphyraena är enda släktet i familjen Sphyraenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Sphyraena